Dimitrij může být:

 ruské mužské křestní jméno (také Dmitrij), varianta jména Demeter, což je zlatinizovaná forma řeckého jména Demetrios, která byla odvozena od jména řecké bohyně úrody Démétér.
 Dimitrij I., ruský car v letech 1605–1606 známý jako  Lžidimitrij I..
 Dimitrij - opera Antonína Dvořáka.
 Dimitrij (Schiller) - tragédie Friedricha Schilllera.